Морской музей «Нептунеа» (фр. Musée Maritime Neptunea) расположен в гавани Шелютье (фр. Bassin des Chalutiers) в городе Ла-Рошель, Франция. Один из самых известных морских музеев во Франции.

История 

Морской музей в Ла-Рошель был основан в 1986 году для сохранения морского наследия, которое плохо изучено. В это время директором музея был Патрик Шнепп. В 1988 году благодаря инициативе директора музея в нем появляется метеорологический фрегат «Франция-1». В 1989 году музей приобрел океанский буксир, который был построен в 1958 году. В 1995 году морской музей закрепляет за своим названием слово «Нептунеа», в этот же период появляется книжный магазин. В 1998 году поменялся статут музея и он стал государственным промышленным и коммерческим учреждением, а в 2001 становится государственным административным учреждением. В 2008 году Морской музей стал считаться одним из городских музеев и стал муниципальным.

Среди экспонатов Морского музея — исследовательское судно Жака Ива Кусто «Калипсо». Оно находится в гавани Шелютье. Экспозиция музея посвящена разным суднам и исследованиям океана. Здесь можно узнать, как устроено исследовательское метеорологическое судно, осмотрев его. Среди экспонатов музея — сейнер.

Музей расположен на месте старого рыболовного порта. Здесь можно увидеть фрегат «Франт I», посетить морской книжный магазин.

График работы музея: ежедневно с апреля по октябрь с 10:00 до 18:30, с ноября по март с 14:00. В декабре-январе музей закрыт. В июле-августе он работает до 19:00.

Вход закрывается за один час до закрытия. Стоимость билета для совершеннолетнего посетителя составляет 9 евро с посещением всех локаций, для людей в возрасте 4-18 лет стоимость билета 6,5 евро. Для некоторых категорий посетителей предусмотрен бесплатный вход. Есть семейный билет, по которому посетить музей смогут несколько членов семьи, каждый из которых заплатит по 6,5 евро.

Примечания

Литература 
 

Ла-Рошель
Музеи Франции
Морские музеи